Terracciano ist der Familienname von:
 Antonio Terracciano (* 1966), italienischer Fußballspieler
 Pietro Terracciano (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Vincenzo Terracciano (* 1964), italienischer Filmregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Terraciano